Gibanica je lahko:

 Prekmurska gibanica, Prekmurska sladica
 Prleška gibanica, Prleška sladica